Аттоев — фамилия. Известные носители:
 Аттоев, Борис Мажитович (род. ?) — генерал-лейтенант ФСБ, председатель КГБ Южной Осетии (2006—2014).
 Аттоев, Салих Харунович (1934—1992) — Герой Социалистического Труда.